No Trilho do Sol é um álbum do grupo musical português de folk rock Quinta do Bill, lançado em 1996.

Faixas 
"No Trilho do Sol"
"Parar o Tempo"
"Gerónimo"
"Se Te Amo"
"Índios na Reserva"
"(Que Será de Ti) Lisboa"
"Mão na Consciência"
"O Fogo Posto"
"Quanto Mais Me Olho ao Espelho"
"A Festa dos Vencidos"
"Reunir aos Meus Amigos"
"A Única das Amantes"
"Donas de Bem"
"Eles Ignoram"
"Prece (Uma Canção)"

Ligações externas
 Quinta do Bill no MySpace

Álbuns de 1996
Álbuns de Quinta do Bill
Álbuns de pop rock
Álbuns de folk rock
Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns em língua portuguesa